System Management Mode
 Маркетинг у соціальних мережах